El término miedo al éxito puede referirse, en Wikipedia:

 en computación, al miedo al éxito, un antipatrón de diseño;
 en psicología, al '''miedo al éxito.